«Кюрмюк» Гах () — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Гах. Был основан в 1990 году.

История клуба 

Клуб был создан в 1990 году под названием «Кюрмюк» Гах. В 1990 году принимал участие в Чемпионате СССР во второй низшей лиге 3-ей Зоне, подгруппе «Б».

В 1992 году, после провозглашения независимости и с началом проведения первого национального чемпионата, клуб первенствовал в высшей лиге Азербайджана, заняв 10-е место среди 26 клубов.

В последующие 2 года клуб занимал в высшем дивизионе соответственно 13-е и 15-е места. В сезоне 1994/1995 годов кахцы опустились в Первую лигу и завоевали по итогам чемпионата бронзовые медали. В 1995 году клуб прекратил своё существование.

Статистика

Чемпионат СССР

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Бывшие футболисты 
Список игроков клуба в 1992 году.

Достижения 
 Бронзовый призер Первого Дивизиона Азербайджана 1994/95 годов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk
 FC Kurmuk Kakhi on the www.foot-base.com

Источники 
 Azerbaijan — List of Final Tables
 Профиль клуба на сайте wildstat.ru

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование
Футбольные клубы Азербайджана